Zablaće so lahko:
Zablaće, Čačak, naselje v  Srbiji
Zablaće, Šabac, naselje v  Srbiji